Пресса в США — совокупность печатных средств СМИ в Соединённых Штатах Америки.

История

XIX век 
Новым феноменом общественной жизни называли ценовую политику американской периодики в середине XIX века: газеты стали стоить всего 1-2 цента (подобно газетам ЦК КПСС стоимостью 2 копейки во второй половине XX века). Эти доступные издания стали не только источником информации, но и главным инструментом манипуляции общественным сознанием, превратив отрасль в четвёртую власть.

До запуска ежедневной цветной газеты USA Today в стране не было т. н. федеральной (общенациональной) прессы. Из работы «Президентские выборы 1860 года в зеркале прессы»:
В 1850-е гг. ежедневные издания достигли общего тиража в 2,5 млн экз., а еженедельники имели около 10 млн экз. На Севере ведущей столицей прессы был Нью-Йорк, газеты других северных штатов, не располагавшие такими финансовыми ресурсами и квалифицированными журналистскими кадрами, ограничивались перепечаткой сообщений из ведущих газет и местными новостями. Нью-йоркская пресса в 1850—1860-е гг. доминировала в масштабе всей страны. В декабре 1860 году «Herald» имела в среднем ежедневный тираж 77 107 экз., и воскресный — 82 656 экз. Это был самый большой тираж в мире, поскольку даже знаменитая лондонская Times имела на 25 000 экз. меньше. «Tribune» хвасталась 10 апреля 1861, что её ежедневный выпуск был 55 000 экз., а еженедельное издание составляло 287 750 экз. «New York Sun» имела ежедневный тираж приблизительно в 60 000 экз., «New York Times» — 35 000 экз., «New York Evening Post» — 20 000 экз.
Однако влияние нью-йоркских газет постулировано было не столько их тиражами, сколько ареалом распространения и количеством читающих — New York Tribune, имея тираж более 300 тыс. экз., уверяла, что число её читателей приближается к миллиону:
Оценивая влияние «большой прессы» Нью-Йорка, «Herald» утверждала: «Некоторые из газет, обладая доходами равными доходам некоторым из штатов, недоступны воздействиям со стороны политиков, они представляют интеллектуальный прогресс. Телеграф и локомотив несут их влияние к самым отдаленным уголкам континента… Они являются ведущей силой, чтобы возвысить ту или иную партию, и способны провести обсуждение самых важных вопросов, которые выдвигает время». Среди наиболее влиятельных газет Севера следует выделить также , Chicago Tribune. 

В этот же период широкое распространение получили СМИ еженедельного формата, среди которых имеет смысл отметить Harper’s Weekly, начавший выходить в 1857 году и ряд литературно-политических журналов.

История отрасли знает много выдающихся деятелей американской периодики.
Из рецензии «Американский журнализм»:
 В 50е-80е года XIX века по стране «гремели имена» Джеймса Беннета («Джеральд»), Хорейса Грили («Трибьюн»), Самюэля Боулса («Спрингфилд репабликен»), Уильяма Брайана («Нью-Йорк пост»). Затем настал черед были Чарльза Даны («Нью-Йорк сан»), Эдвина Годкина («Нейшн» и «Нью-Йорк ивнинг пост»), Генри Уотерсона («Луизвилл курьер джорнел»), подготовивших почву для перехода прессы на базис «нового» журнализма.

Фундаментом «жёлтой» прессы стали газеты The Sun, The New York Herald и The New York Tribune. Секс, скандалы, криминал — вот тематика этих изданий. Пионерами жанра стали Джозеф Пулитцер («The New York World») и Уильям Херст («The San Francisco Examiner», «New York Journal» и др.). Издания набрали рейтинг не сколько благодаря оперативной информации, сколько набору «human-interest stories» — газетных материалов, которые «…больше ориентируются на пробуждение эмоций (сострадание, пафос, юмор, тревога, любопытство), чем на освещение достоверных событий».
В 1883 году Пулитцер приобрел обанкротившуюся газету «Уорлд», которую сделал типичным образцом газеты новой журналистики. «Уорлд» Пулитцера сразу привлек к себе широкое общественное внимание. На полосу попадало всё, что отличалось сенсационностью. Например, уже в первом выпуске рассказывалось:
 о шторме в штате Нью-Джерси, причинившим убыток в миллион долларов,
 опубликовано интервью с осужденным убийцей накануне его казни,
 материал о волнении на острове Гаити

XX век 
Жанр «журналистские расследования» был сформирован американскими журналистами, которых называли «разгребателями грязи». В рамках этого жанра был расследован Уотергейтский скандал (работа репортёра Карла Бенстайна), это был звёздный час индустрии. Позднее традиции жанра унаследовал американский кинодокументалист Майкл Мур.

Там же зародилась новая журналистика: термин впервые упомянут был Томасом Вулфом в 1973 году и относился к его собственным работам и публикациям его коллег: Трумана Капоте, Хантера Томпсона, Нормана Мейлера, Джоан Дидион и прочих публицистов, известных в то время в США. Автор достаточно категорично утверждал:

Стоит отметить, что неоднозначное высказывание Вулфа относилось к периоду 70-х (когда, собственно, оно и было обнародовано). Американская журналистика тех лет действительно была авангардом отрасли.

Речь шла не столько о газетных публикациях, сколько о развёрнутых эссе, авторских колонках и статьях в журналах, рассчитанных на элитарного читателя (в новоязовской трактовке — продвинутого) — The New Yorker, New York Magazine, The Atlantic Monthly, Rolling Stone, Esquire, CoEvolution Quarterly. Отчасти — Scanlan’s Monthly (если рассматривать лишь период начала 70-х).

XXI век 
На 23 мая 2008 года в США насчитывалось 1 422 ежедневных газет и 6 253 еженедельников.

Популярность ежедневных газет падает год от года, и в этих условиях изданиям сложнее сохранять редакционную независимость. К 1990 году в Нью-Йорке осталось только пять ежедневных газет, а в конце XIX века их было 18. А к 1995 году, например, количество ежедневных газет в США за год уменьшилось с 1 538 до 1 532.

После финансового кризиса 2008 года состояние индустрии не в лучшей форме. Только за 2008 год было уволено 16 тысяч журналистов.
Компания Tribune Company (владеющая LA Times) объявила о своём банкротстве;. Одна из старейших американских газет Rocky Mountain News прекратила существование, поставив точку в 150-летней своей истории. The Christian Science Monitor перешла к сетевой дистрибуции (то есть ежедневная газета превратилась в обычный интернет-ресурс). За первый квартал 2009 года в США закрыто 120 газет. За период с января по октябрь 2009 года в Северной Америке закрыты 388 журналов (включая пять крупных СМИ издательства Conde Nast и журнал Country Home издательства Meredith Corporation с тиражом 1,2 млн экземпляров. Большинство (130) закрытых изданий принадлежали категории B2B.Тиражи американских изданий упали на 7 % в первом полугодии 2009 года.

Массовые сокращения продолжались и позднее.

Список 25 самых значительных (по тиражу) изданий США

Самые тиражные издания 
Источник:

 USA Today
 The Wall Street Journal
 The New York Times
 Los Angeles Times
 Chicago Tribune
 The Washington Post
 Daily News
 New York Post

 The Denver Post
 
 The Dallas Morning News
 The Philadelphia Inquirer
 Houston Chronicle
  / Detroit Free Press
 Star Tribune
 The Star-Ledger

 The Boston Globe
 The Arizona Republic
 
 Newsday
 
 San Francisco Chronicle
 Tampa Bay Times
 The Seattle Times / Seattle Post-Intelligencer

Самые старинные издания 

 The New Hampshire Gazette (основана в 1756)
 Hartford Courant (основана в 1764)
 The Augusta Chronicle (основана в 1785)
 Daily Hampshire Gazette (основана в 1786)

 Pittsburgh Post-Gazette (основана в 1786)
 The Berkshire Eagle (основана в 1789)
 The Recorder (основана в 1792)
 Rutland Herald (основана в 1794)

 The Bulletin (основана в 1796)
 The Keene Sentinel (основана в 1799)
 New York Post (основана в 1801)
 The Post and Courier (основана в 1803)
 The Post-Standard (основана в 1829)

Журналы для путешественников 
Самые влиятельные и тиражные в мире издания, ориентированные на туристическую индустрию, основаны и издаются в США — это ежемесячные журналы Conde Nast Traveler и Travel + Leisure.

Цензура в США 

В январе 2004 учреждённый США Временный Совет Управления Ираком фактически приказал запретить компании «Аль-Джазира» обсуждать какую-либо работу этого Совета на месячный срок (от 28 января до 27 февраля).

В 2010 году Associated Press, New York Times и другие американские новостные организации по просьбе ЦРУ и администрации США скрыли имевшуюся у них информацию о том, что арестованный в Пакистане сотрудник американского посольства, известный под именем Рэймонд Дэвис, застреливший двух пакистанцев, являлся также сотрудником ЦРУ.

Критика 
Во всякой стране и во всякой среде существует свой информационный этикет. Если большинство правил того или иного информационного этикета основано не на этических, а на политических табу, то этот этикет антиинтеллектуален. Называть такой этикет политкорректностью не совсем верно: одним и тем же термином обозначаются и очень важные и полезные демократические процессы, и довольно опасное давление на гражданское общество.

В документе Пресс-канцелярии Госсовета КНР «Ситуация с правами человека в США — 2006» отмечается, что в угоду политическим интересам американское правительство нередко разрабатывает ложную информацию, нацеленную на введение в заблуждение населения страны и живущих за рубежом.

Некоторые факты 
Согласно Г. Лассуэлу, четыре самых популярных слова американских газет: «права», «свобода», «демократия», «равенство».

См. также 
 Pulp-журналы
 Новая журналистика

Примечания

Ссылки 
  U.S. Newspaper list от Yahoo! Directory
 Свобода слова в США и в России («Эхо Москвы»)
 О методах американской журналистики

Газеты США
Средства массовой информации США
Журналистика